David Gareja (georgiano: დავითგარეჯის სამონასტრო კომპლექსი; azeri: Keshish Dagh) é um complexo monasterial ortodoxo georgiano localizado na Caquécia, região da Geórgia Oriental, na fronteira com o Azerbaijão. O local é alvo de disputa territorial entre Geórgia e Azerbaijão e encontra-se na lista de locais candidatos a Património Mundial da Unesco.

O complexo abriga centenas de aposentos, igrejas, capelas e refeitórios.

David Gareja
David Gareja
Territórios disputados pela Geórgia
Territórios disputados pelo Azerbaijão
Fronteira Azerbaijão-Geórgia